Ливаро-Пеи-д’Ож () (до 24 февраля 2021 года назывался Ливаро, )  — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент  Кальвадос.  Расположен на территории двух округов: одиннадцать коммун входят в состав округа Лизьё, одна — в состав округа Кан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны: Беллу, Ла-Бревьер, Ла-Шапель-От-Грю, Ле-Мениль-Бакле, Ле-Мениль-Дюран, Ле-Мениль-Жермен, Лез-Отель-Сен-Базиль, Ле-Мутье-Юбер, Ливаро (Кальвадос), Лизор, Нотр-Дам-де-Курсон, Окенвиль, Сен-Жермен-де-Монгомри, Сен-Мартен-дю-Мениль-Ури, Сен-Мишель-де-Ливе, Сент-Маргерит-де-Лож, Сент-Уан-лез-У, Сент-Фуа-де-Монгомри, Тортизамбер, Фервак, Шефревиль-Тоннанкур, Эртван.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него был полностью включены упраздненный кантон Сен-Пьер-сюр-Див и большая часть кантона Орбек.

С 1 января 2016 года состав кантона существенно изменился в связи с образованием т. н. «новых» коммун: коммуны Ла-Веспьер и Фриардель объединились в новую коммуну Ла-Веспьер-Фриардель; коммуны Ла-Бревьер, Ла-Шапель-От-Грю, Сен-Жермен-де-Монгомри и Сент-Фуа-де-Монгомри — в новую коммуну Валь-де-Ви; коммуны Ла-Шапель-Ивон, Сен-Жюльен-де-Майок, Сен-Пьер-де-Майок, Сен-Сир-дю-Ронсере и Тордуэ — в новую коммуну Валорбике; и двадцать две коммуны - Беллу, Ла-Крупт, Ле-Мениль-Бакле, Ле-Мениль-Дюран, Ле-Мениль-Жермен, Ле-Мутье-Юбер, Лез-Отель-Сен-Базиль, Ливаро (Кальвадос), Мёль, Нотр-Дам-де-Курсон, Окенвиль, Прео-Сен-Себастьен, Сен-Мартен-дю-Мениль-Ури, Сен-Мишель-де-Ливе, Сент-Маргерит-де-Лож, Сент-Уан-лез-У,  Серкё, Тортизамбер, Фамийи, Фервак, Шефревиль-Тоннанкур и Эртван — в новую коммуну Ливаро-Пеи-д’Ож, ставшую центром кантона.

С 1 января 2017 года состав кантона снова изменился: тринадцать коммун, составлявших ранее кантон Сен-Пьер-сюр-Див объединились в новую коммуну Сен-Пьер-ан-Ож.

24 февраля 2021 года указом № 2021-213 кантон переименован в Ливаро-Пеи-д’Ож. .

Состав кантона с 1 января 2017 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Валорбике (2 512 чел.)
 Вандёвр (790 чел.)
 Валь-де-Ви (532 чел.)
 Ла-Веспьер-Фриардель (1 193 чел.)
 Ла-Фольтьер-Абнон (133 чел.)
 Ливаро-Пеи-д’Ож (6 254 чел.)
 Лизор (261 чел.)
 Орбек (1 988 чел.)
 Сен-Дени-де-Майок (305 чел.)
 Сен-Мартен-де-Бьенфет-ла-Крессоньер (443 чел.)
 Сен-Пьер-ан-Ож (7 503 чел.)
 Серне (140 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 35,3 % голосов против 27,3 % у Эмманюэля Макрона и 13,6 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 53,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 30,3 %, Франсуа Фийон – 23,2 %, Эмманюэль Макрон – 18,2 %, Жан-Люк Меланшон – 14,7 %; 2 тур: Макрон – 52,7 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 32,2 %, Марин Ле Пен — 23,1 %, Франсуа Олланд — 21,6 %; 2 тур: Саркози — 56,2 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют вице-мэр коммуны Сен-Пьер-ан-Ож Оливье Анфри (Olivier Anfry) (Разные правые) и вице-мэр коммуны Ливаро-Пеи-д’Ож Ванесса Боном-Дюшмен (Vanessa Bonhomme Duchemin) (Разные центристы).

Ссылки 

Кантоны департамента Кальвадос